Pour la branche militaire de la Schutzstaffel en Allemagne chez Hitler, voir Waffen-SS
 Dans la langue française on utilise SS comme abréviation de "Sa Sainteté"
 s.s. est une abréviation de "stricto sensu" (lat.: sens strict) (cf. s.l.)